Dagana steht für:
 Dagana (Bhutan), Stadt in Bhutan
 Dagana (Distrikt), Distrikt in Bhutan
 Dagana (Senegal), Stadt in Senegal
 Dagana (Tschad), Département in Tschad